Gefen

 Awiw Gefen
 Jonatan Gefen
 Szira Gefen

Zobacz też 
 Geffen